Umma
Umma (Suméria)
Umma - diversas espécies de libelinhas da família Calopterygidae
Umma saphirina
Umma femina
Umma declivium

Desambiguação